Pimoa lhatog — вид пимовых пауков рода Pimoa (Pimoidae). Название дано по месту нахождения (Lhatog Town).

Распространене 
Китай, Тибетский автономный район (Nyingchi, Nang County, Lhatog Town, Lhatog Lake, 28,75°N, 93,08°E, на высоте 4122 м).

Описание 
Мелкие пауки, длина тела 7 мм. Карапакс самок желтоватый с черными боковыми краями; грудная ямка и радиальные борозды отчетливые; стернум буроватый; брюшко чёрное с коричневыми поперечными перевязями. Ноги буроватые с чёрными перевязями. Эпигинум: вентральные пластинки узкие, длина почти равна ширине. Сперматеки бобовидной формы, разделенные примерно на 1/3 ширины сперматеки. Сходен с видами P. crispa и P. mainling. Вид был впервые описан в 2021 году китайским арахнологами Xiaoqing Zhang и Shuqiang Li (Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Пекин, Китай) по материалам из Тибета.

См. также 
 Список видов семейства Pimoidae

Примечания

Литература 
 Mammola S, Hormiga G, Arnedo MA, Isaia M (2016) Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus Pimoa (Araneae: Pimoidae). Invertebrate Systematics 30(6): 566—587. https://doi.org/10.1071/IS16017
 Zhang X, Lan T, Nie L, Li S (2020) Eight new species of the spider genus Pimoa (Araneae, Pimoidae) from Tibet, China. ZooKeys 940: 79-104. https://doi.org/10.3897/zookeys.940.49793
 Zhang X, Li S (2019) On three species of the spider genus Pimoa (Araneae, Pimoidae) from China. ZooKeys 855: 1-13. https://doi.org/10.3897/zookeys.855.33501

Ссылки 
 The world spider catalog: Pimoa . Version 22.0. Natural History Museum Bern.

Pimoa
Паукообразные Азии
Эндемики Китая
Животные, описанные в 2021 году